Growl est un mot anglais significant « grognement », et porté notamment par :
Growl, un jeu vidéo d'action sorti en 1990 en arcade puis converti sur Mega Drive.
Growl, un logiciel gratuit de notifications disponible sous Mac OS X.
Growl, terme de jazz : effet de jeu des cuivres et bois consistant à émettre des bruits vocaux en même temps que le jeu instrumental.
Growl ou Death Growl, style de chant au timbre guttural pratiqué dans la musique Death metal.
Growl, une chanson du boys band sud-coréano-chinois EXO (2013).